Herdmania är ett släkte av sjöpungar. Herdmania ingår i familjen lädermantlade sjöpungar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lädermantlade sjöpungar
Herdmania

en:Herdmania momus